Dit is een lijst van planetoïden 53801-53900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (53801) - || 2000 EN119|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53802) - || 2000 EQ120|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53803) - || 2000 EN121|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53804) - || 2000 ES127|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53805) - || 2000 EH128|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53806) - || 2000 EG130|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53807) - || 2000 EV130|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53808) - || 2000 EH132|| 11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53809) - || 2000 EH134|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53810) - || 2000 EU134|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53811) - || 2000 EV135|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53812) - || 2000 EL136|| 12 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53813) - || 2000 EM136|| 12 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53814) - || 2000 EH137|| 12 maart 2000 || Farpoint
|-
| (53815) - || 2000 EQ137|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53816) - || 2000 EV137|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53817) - || 2000 EO138|| 11 maart 2000 || CSS
|-
| (53818) - || 2000 EV138|| 11 maart 2000 || CSS
|-
| (53819) - || 2000 ER139|| 12 maart 2000 || CSS
|-
| (53820) - || 2000 EA140|| 14 maart 2000 || CSS
|-
| (53821) - || 2000 ET144|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (53822) - || 2000 EW144|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (53823) - || 2000 ED145|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (53824) - || 2000 EV145|| 3 maart 2000 || NEAT
|-
| (53825) - || 2000 EB148|| 4 maart 2000 || CSS
|-
| (53826) - || 2000 ER148|| 4 maart 2000 || CSS
|-
| (53827) - || 2000 EH149|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53828) - || 2000 ED155|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53829) - || 2000 EN156|| 10 maart 2000 || CSS
|-
| (53830) - || 2000 ED157|| 11 maart 2000 || CSS
|-
| (53831) - || 2000 ED158|| 12 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53832) - || 2000 EQ158|| 12 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53833) - || 2000 EB165|| 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53834) - || 2000 ES179|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53835) - || 2000 EK180|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53836) - || 2000 EB185|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53837) - || 2000 EJ185|| 5 maart 2000 || NEAT
|-
| (53838) - || 2000 EA194|| 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53839) Scholkopf || 2000 EY197|| 1 maart 2000 || CSS
|-
| (53840) - || 2000 EE200|| 1 maart 2000 || CSS
|-
| (53841) - || 2000 FX || 26 maart 2000 || P. G. Comba
|-
| (53842) - || 2000 FT9 || 30 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (53843) - || 2000 FG10|| 30 maart 2000 || Colleverde di Guidonia
|-
| (53844) - || 2000 FO11|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53845) - || 2000 FZ11|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53846) - || 2000 FD13|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53847) - || 2000 FJ13|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53848) - || 2000 FT13|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53849) - || 2000 FU15|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53850) - || 2000 FP16|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53851) - || 2000 FR16|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53852) - || 2000 FM17|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53853) - || 2000 FN18|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53854) - || 2000 FB19|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53855) - || 2000 FT19|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53856) - || 2000 FF21|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53857) - || 2000 FQ21|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53858) - || 2000 FT22|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53859) - || 2000 FZ23|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53860) - || 2000 FV25|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53861) - || 2000 FW25|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53862) - || 2000 FA26|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53863) - || 2000 FJ26|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53864) - || 2000 FM28|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53865) - || 2000 FS29|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53866) - || 2000 FK30|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53867) - || 2000 FL30|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53868) - || 2000 FP30|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53869) - || 2000 FS30|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53870) - || 2000 FT30|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (53871) - || 2000 FN31|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53872) - || 2000 FG32|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53873) - || 2000 FS32|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53874) - || 2000 FB33|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53875) - || 2000 FN33|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53876) - || 2000 FY34|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53877) - || 2000 FS35|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53878) - || 2000 FY35|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53879) - || 2000 FE36|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53880) - || 2000 FJ37|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53881) - || 2000 FW37|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53882) - || 2000 FN38|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53883) - || 2000 FN39|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53884) - || 2000 FT39|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53885) - || 2000 FX39|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53886) - || 2000 FY39|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53887) - || 2000 FS40|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53888) - || 2000 FW40|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53889) - || 2000 FB41|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53890) - || 2000 FR41|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53891) - || 2000 FM42|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53892) - || 2000 FE43|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53893) - || 2000 FQ44|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53894) - || 2000 FV44|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53895) - || 2000 FB46|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53896) - || 2000 FL46|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53897) - || 2000 FD48|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53898) - || 2000 FU48|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53899) - || 2000 FM49|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53900) - || 2000 FV49|| 30 maart 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten